Malaurie ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Malaurie (* 1922), französischer Geomorphologe, Ethnologe und Arktisforscher
 Philippe Malaurie (1922–2020), französischer Jurist